Rahkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rahkosaari (ö i Lappland), 
 Rahkosaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Rahkosaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Rahkosaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar